Albert Wirth ist der Name folgender Personen:

* Albert Wirth (Maler) (1848–1923), deutscher Maler, Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Albert Wirth (Bauingenieur) (1874–1957), österreichischer Bauingenieur und Politiker, Abgeordneter zum Kärntner Landtag 
 Albert Wirth (Politiker) (1875–1957), deutscher Politiker, Bürgermeister von Eppingen
 Albert Wirth (Verleger) (?–1967), deutscher Zeitungsverleger